Ng se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis S.P. Ng
 Heok Hee Ng
 Peter K.L. Ng